Cabo Verde
Achada Grande (Mosteiros) — adeia do concelho dos Mosteiros, na Ilha do Fogo

Ilha da Madeira, Portugal
Achada Grande (Boaventura) — sítio da freguesia da Boaventura (São Vicente), Ilha da Madeira
Achada Grande (Monte) — sítio da freguesia de Nossa Senhora do Monte (Funchal), Ilha da Madeira
Achada Grande (São Jorge) — sítio da freguesia de São Jorge (Santana), Ilha da Madeira

Desambiguações de topônimos